Marcel Gecov (Praag, 1 januari 1988), is een Tsjechisch  voetballer die als middenvelder voor Śląsk Wrocław speelt.

Gecov tekende in juli 2012 een contract van vier jaar bij AA Gent. Hij maakte er zijn debuut in de wedstrijd tegen Lierse SK. Hij viel in de 86ste minuut in voor Christian Brüls.

Na amper een half seizoen in België, mocht Gecov echter alweer vertrekken. Hij werd getransfereerd naar Slavia Praag, waar hij ook al in de jeugdafdelingen had gespeeld.

Statistieken 
Laatst bijgewerkt: 12 juli 2015

Tsjechisch voetballer